Antonio Tajani – politico italiano
Diego Tajani – politico italiano